Jméno Valdemar IV. označuje několik panovníků:
 Valdemar IV. Dánský – král dánský v letech 1340–1375
 Valdemar IV. Šlesvický – vévoda šlesvický v letech 1272–1312
 Valdemar IV. Anhaltský – kníže anhaltský

Rozcestníky - panovník